Hubert Prolongeau (né en 1962), journaliste, écrivain, essayiste et auteur français de roman policier
 Vincent Prolongeau (né en 1964), homme d'affaires français